

Patronyme

Hortefeux est un nom rencontré en Alsace au , puis en Lorraine. Le nom semble originaire de Bourgogne, où il est déjà mentionné au .

Deux sens sont possibles :
celui qui combat le feu ;
maison, hameau exposés aux incendies.

Il est possible que le -eu- de Heurtefeux se soit mué en -o-.

variantes

Heurtefeu, Heurtefeux

Hortefeux

Brice Hortefeux (1958-), homme politique français.
Patronyme français